Jméno Josef Ferdinand je částí celého jména více osob:

 Josef Ferdinand Bavorský (1692–1699) – kurprinc bavorský
 Josef Ferdinand Toskánský (1872–1942) – vévoda toskánský
 Josef Ferdinand Norbert Seger (1716–1782) – český hudební skladatel, houslista a varhaník
 Joseph Ferdinand Wingate (1786–1845) – americký kongresman ze státu Maine